Colonia Nueva Santa María kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Nueva Santa María, Hidalgo, ort, Tula de Allende, 
 Colonia Nueva Santa María, Morelos, ort, Cuernavaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar